Барио ел Росарио има више значења:

 Барио ел Росарио (Куилапам де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио ел Росарио (Санта Марија Камотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику